Liebster ist der Titel von:

 Liebster (Album), Musikalbum von Gitte Hænning

Liebster ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Liebster (1910–2000), österreichischer Tischtennisspieler
 Max Liebster (1915–2008), deutscher Holocaust-Überlebender
 Simone Arnold Liebster (* 1930), französische Schriftstellerin